Claude Barbin, baron de Broyes (1565-1624), contrôleur général français
 Claude Barbin (1628-1698), imprimeur et libraire français